Plusieurs villes possèdent une place de la Liberté :

Place de la Liberté à Erevan

Place de la Liberté à Bruxelles-ville
 Place de la Liberté à Grivegnée (Liège)

Praça da Liberdade à Belo Horizonte

Place de la Liberté à Tallinn

Place de la Liberté à Bayonne
 Place de la Liberté à Brest
 Place de la Liberté à Clermont-Ferrand
 Place de la Liberté à Dijon
 Place de la Liberté à Issenheim
 Place de la Liberté à Montluçon
 Place de la Liberté à Nantes
 Place de la Liberté à Poitiers
 Place de la Liberté à Sarlat-la-Canéda
 Place de la Liberté à Toulon

Place de la Liberté à Tbilissi

Place de la Liberté à Téhéran

Place de la Liberté à Vologda

Place de la Liberté à Alep

Place de la Liberté à Taipei

Place de la Liberté à Brno

Place de la Liberté à Kharkiv

Voir aussi 
 
 
 

Liberté Place